Lenormand peut désigner :

Patronyme 
Lenormand est un patronyme français, répandu en Normandie, principalement en Seine-Maritime.
 André Lenormand (1913-1984), homme politique français ;
 André Lenormand (1901-1993), peintre français ;
 Élisabeth Lenormand
 François Lenormand (1825-1913), homme politique français ;
 Frédéric Lenormand (né en 1964), romancier français ;
 Gérard Lenorman (né en 1945), chanteur français ;
 Germain Lenormand (1742-1806), mathématicien et éducateur français ;
 Henri-René Lenormand (1882-1951), dramaturge français ;
 Louis Lenormand (1801-1862), architecte français ;
 Louis-Sébastien Lenormand (1757-1837), inventeur français du parachute ;
 Pierre Lenormand (1765-1824), homme politique français ;
 Marie-Anne Lenormand (1772-1843), nécromancienne et cartomancienne française ;
 Maurice Lenormand (1884-1981), organiste français ;
 Maurice Lenormand (1913-2006), homme politique français et néo-calédonien ;
 René Lenormand (1848-1932), compositeur français ;
 (1796-1871), avocat et phycologue français, dont l’abréviation botanique standard est Lenorm. ;
 Stéphane Lenormand, homme politique français.

Autres sujets 
 (337380) Lenormand, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand